Sukob u Gorskom Karabahu može označavati:

 Rat u Gorskom Karabahu (1988. – 1994.)
 Sukobi u Gorskom Karabahu 2020.

Vidi još
 Gorski Karabah